Le lac Nère (signifiant « lac noir ») désigne plusieurs petits lacs des Pyrénées :
 Lac Nère (Barèges) dans la vallée de Barèges, Massif du Néouvielle ;
 Lac Nère (Estaing) dans la vallée d'Estaing, massif de Cauterets ;
 Lac Nère (Marcadau) dans la vallée du Marcadau, massif de Cauterets (à 2 km au sud à vol d'oiseau du Lac Nère (Estaing)) ;
 Lac Nère (Vielle-Aure), ou Gourg Nère, dans le vallon de Bastanet, massif du Néouvielle (à 3 km à l'est à vol d'oiseau du Lac Nère (Barèges)) ;
 Lacs de Nère dans la vallée du Louron, massif de Perdiguère.